Diebau ist ein deutscher Ortsname:
 Diebau (Gemeinde), bis 1938 Dybowen (Gemeinde), Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Dybowo (Prostki), Ort im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Diebau (Gut), bis 1938 Dybowen (Gut), Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Dybówko, Ort im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Diebau, Kreis Sprottau, Schlesien, seit 1945: Dybów (Żagań), Ort im Powiat Żagański, Woiwodschaft Lebus, Polen

Siehe auch: Diebauen